Ясково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ясково — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Ясково — деревня в Угличском районе Ярославской области.